Takayuki Suzui – regista giapponese
 Shiho Suzui – personaggio del videogioco Persona 5